Ayers Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ayers Hill (Massachusetts)
 Ayers Hill (Vermont)